Дерихтовые  — семейство морских лучепёрых рыб из отряда угреобразных. Это пелагические рыбы, обитающие о открытых водах большинства океанов на средних глубинах. Название происходит от греческих deres — «горлышко» и ichthys — «рыба».

Их объединяет наличие серии полос на голове, которые являются частью сенсорной системы, но в остальном два рода семейства сильно отличаются по внешнему виду. Derichthys имеет узкую «шейку» и большие глаза, в то время как у Nessorhamphus длинные уплощённые головы. Максимальная длина тела около 60 см.

Классификация 
В составе семейства выделяют 2 рода и 3 вида:
 Род 
 
 Род 
 
 

В некоторых классификациях (например, Systema Naturae 2000) Nessorhamphus выделяют в отдельное семейство Nessorhamphidae.

Примечания 

Угреобразные
Семейства лучепёрых рыб